Osmont est un patronyme porté notamment par :
 Anne Osmont (1872-1953), femme de lettres française ;
 Auguste Adolphe Osmont (1818-1890), général français ;
 Bernard Osmont (1951-), coureur cycliste français ;
 François-Xavier Osmont (1800-1883), homme politique français ;
 Georges Osmont, pilote français de compétition des débuts de la motocyclette ;
 Jacques Osmont (1954-), coureur cycliste français.

Nom de plume 
 Stéphane Osmont, écrivain français.

Voir aussi 
 Hôtel d'Osmont à Paris.
 Osmond

Patronyme normand